|-
| 195801 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195802 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195803 - || || 24 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195804 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195805 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195806 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195807 - || || 24 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195808 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195809 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195810 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195811 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195812 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195813 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195814 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195815 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195816 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195817 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195818 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195819 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195820 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195821 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195822 - || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195823 - || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195824 - || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195825 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195826 - || || 31 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195827 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 195828 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 195829 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 195830 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 195831 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195832 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195833 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195834 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195835 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195836 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195837 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195838 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195839 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195840 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195841 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195842 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195843 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195844 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195845 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195846 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195847 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195848 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195849 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195850 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195851 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195852 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195853 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195854 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195855 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195856 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195857 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195858 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195859 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195860 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195861 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195862 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195863 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195864 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195865 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195866 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195867 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195868 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195869 - || || 20 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195870 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195871 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195872 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195873 - || 2002 RD || 1 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195874 - || || 3 de setembre de 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 195875 - || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195876 - || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195877 - || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195878 - || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195879 - || || 3 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195880 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195881 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195882 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195883 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195884 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195885 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195886 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195887 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195888 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195889 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195890 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195891 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195892 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195893 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195894 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195895 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195896 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195897 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195898 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195899 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195900 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5